Masen bezeichnet:

 Jacob Masen (1606–1681), jesuitischer Literaturtheoretiker
 Masen Abou-Dakn (* 1963), deutschsprachiger Liedermacher

MASEN steht als Abkürzung für:
 Moroccan Agency for Solar Energy, die Marokkanische Agentur für Solarenergie

Siehe auch:
 Maasen
 Maassen
 Massen (Begriffsklärung)

Abkürzung